Голубовићи могу бити:

 Голубовићи (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Голубовићи (Велика Кладуша), насељено мјесто у општини Велика Кладуша, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

или

 Голубовићи (филм), југословенски филм из 1969. године.